La Leagues Cup 2023 sarà la 3ª edizione della Leagues Cup, dopo la cancellazione dell'edizione 2022. Inizierà il 21 luglio 2023 e si concluderà il 19 agosto 2023.

A partire da questa edizione la competizione verrà riconosciuta dalla CONCACAF e qualificherà tre squadre alla Champions League dell'anno successivo. Il torneo inoltre cambierà formato e si disputerà all'interno di un mese, durante il quale Liga MX e MLS saranno sospese per permettere a tutti i 47 club di partecipare.

Formato 
Questa sarà la prima edizioni della Leagues Cup in cui parteciperanno tutte le squadre di entrambi i campionati. Le squadre campioni dei due campionati partiranno direttamente dai sedicesimi di finale mentre le restanti squadre si ritroveranno in 15 gironi composti da tre squadre. Il sistema di assegnazione del punteggio prevede 3 punti per la vittoria, un punto a testa in caso di pareggio e nessun punto per la sconfitta. In caso di parità, le squadre si sfideranno agli shootout e la squadra vincitrice guadagnerà un punto addizionale.

Squadre partecipanti 
La competizione vedrà la partecipazione di tutte le 29 squadre del campionato statunitense e di tutte le 18 squadre del campionato messicano; Il ranking delle squadre verrà calcolato secondo le classifiche degli ultimi campionati, quindi considerando il MLS Supporters' Shield 2022 e la Liga MX 2021–2022. Le squadre campioni non parteciperanno alla fase a gironi e partiranno dal turno successivo, mentre le successive 15 squadre di ogni campionato verranno sorteggiate nei gironi in base al loro posizionamento in campionato; le restanti 15 squadre non classificate verranno inserite nei gironi in base all'area geografica.

Fase a gironi 
Di seguito i gironi sorteggiati il 20 gennaio 2023.

West 1

West 2

West 3

Central 1

Central 2

Central 3

Central 4

South 1

South 2

South 3

South 4

East 1

East 2

East 3

East 4

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2023
2023